В 2013 году состоялся розыгрыш Кубок России по футболу среди женщин.

Турнирная сетка

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Финальный матч

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 Womenfootball
 Кубок России на сайте RSSSF

Кубок России по футболу среди женщин
2013 год в женском футболе
Футбол в России в 2013 году